SWAT, unitats especialitzades en intervencions perilloses de diversos cossos policials dels Estats Units
 Riu Swat, a la Província de la Frontera del Nord-oest (Pakistan)
 Canal del Riu Swat, al Pakistan, a la regió de Peshawar, a la Província de la Frontera del Nord-oest
 Principat de Swat, estat tributari protegit al nord de la Província de la Frontera del Nord-oest 
 Vall del Swat
 Districte de Swat
 Dir, Swat i Chitral, agència política britànica a la Província de la Frontera del Nord-oest, formada pels estats i territoris de Dir, Swat, Chitral, Bajaur, Sam Ranizai i Utman Khel
 Els homes de Harrelson (S.W.A.T.) és una pel·lícula estatunidenca dirigida per Clark Johnson, estrenada el 2003